David Anderson peut se référer à plusieurs personnes :

 David Murray Anderson (1874-1936), amiral de la Royal Navy, gouverneur de Terre-Neuve puis gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud ;
 David Anderson (1841-1885), évêque de l'Église d'Angleterre ;
 David Anderson (1911-1990), médecin et pair britannique ;
 David A. Anderson (né en 1937), homme politique canadien libéral ;
 David Anderson (né en 1953), homme politique anglais ;
 David L. Anderson (né en 1957), homme politique canadien conservateur ;
 David Anderson (né en 1961), avocat et homme politique britannique ;
 David Anderson (né en 1983) est un joueur américain de football américain ;
 David Anderson, un rameur d'aviron australien ;
 David Anderson (né en 1979) est un skieur alpin candaien.